«Аллен Пэрадайс Мемориал Трофи» () — приз, ежегодно вручаемый лучшему рефери Западной хоккейной лиги. Победитель выбирается голосованием тренеров и генеральных директоров лиги.

Аллен Пэрадайс много лет был судьёй в WHL, а также директором лиги в 1980-х годах. Трофей создали в 1994 году и назвали в его честь. Многие чиновники, получившие этот трофей, позже работали в НХЛ.

Победители

Примечания 
 2006-07 WHL Guide, pg. 196

Ссылки 
 Список обладателей трофея

Награды Западной хоккейной лиги